Gillich ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Gillich (* 1985), deutscher Fußballspieler 
 Frank Gillich (* 1963), deutscher Künstler 
 Peter Gillich (1894–1966), deutscher Verwaltungsjurist
 Stefan Gillich (1932–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Gillich (1920–2000), deutscher Maler 

Gillich steht für:

 Gillich (Solingen), Wohnplatz in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen